Schebesta  (Šebesta, Szebesta) ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Schebesta (1844–1880), tschechischer Opernsänger (Bariton)
 Franz Anton Sebastini (um 1724–1789), auch Franz Anton Schebesta, tschechisch František Antonín Šebesta
 Karl Schebesta (1906–1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Paul Schebesta (1887–1967), deutscher Priester und Ethnologe
 Volker Schebesta (* 1971), deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch:
 Agnese Schebest (1813–1869), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Ondráš z Janovic (1680–1715), auch Ondřej Šebesta, Andrzej Szebesta